Kennedy Simon può riferirsi a:

 Kennedy Simon (1996-), rugbista a 15 neozelandese
 Kennedy Simon (2000-), velocista statunitense